Cuon peut désigner :
 Cuon, une ancienne commune française de Maine-et-Loire ;
 le nom scientifique du Dhole : Cuon, un genre de carnivores caniformes de la famille des .